Lebreton ist der Familienname folgender Personen:
 Denise Ly-Lebreton († 1995), französische Sinologin, Autorin und Übersetzerin
 Paul Lebreton (1870–1956), französischer Tennisspieler
 Gilles Lebreton (* 1958), französischer Politiker